Телечка може бити:

 Телечка (Сомбор), насеље у административној области града Сомбора, Србија
 Телечка пешчара, пешчара у Бачкој
 Телечка лесна зараван, лесна зараван у Бачкој
 Телечка (област), географска, ужа област Бачке, која се просторно поклапа са лесном заравни.